Флемстид, Джон — английский астроном, первый Королевский астроном, основатель и первый директор Гринвичской обсерватории.
 Флемстид — небольшой молодой ударный кратер в юго-восточной части Океана Бурь на видимой стороне Луны.

См. также 
 Обозначения Флемстида — обозначения звёзд, введённые английским астрономом Джоном Флемстидом.